Vin steht für:

 sechster Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe ვ

Vin ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Vin des Œillets (1637–1687), Mätresse des französischen König Ludwig XIV.
 Rober van der Vin (* 1969), niederländischer Radrennfahrer

vin steht für:
 Vinza  (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

VIN steht für:
 St. Vincent und die Grenadinen nach ISO 3166-1
 Vehicle Identification Number, siehe Fahrzeug-Identifizierungsnummer
 V.I.N., interne Fahrzeug-Identifizierungsnummer des Motorradherstellers Honda
 Vulväre intraepitheliale Neoplasie, eine Präkanzerose
 Flughafen Winnyzja (IATA-Code), Ukraine

Siehe auch:

Abkürzung